Karpo – w mitologii greckiej jedna z Hor
 Karpo – naturalny satelita Jowisza
 Karpo Skidan